Dit artikel geeft een tijdlijn van nationale vlaggen sinds het begin van de 18e eeuw weer. De verschillende vlaggen van landen en aanpassingen aan deze vlaggen zijn opgenomen in deze tijdlijn.

Afrika

Azië

Europa

Noord-Amerika

Zuid-Amerika

Oceanië

Zie ook 
 Lijst van vlaggen van de wereld
 Lijst van nationale heraldische wapens
 Roundels van de wereld
 Vlaggen van actieve autonomistische en afscheidingsbewegingen

Externe links 
  Flags of the World, een gigantische vexillologische database van nationale vlaggen en vele andere soorten vlaggen
  Vexilla Mundi vlagconstructiediagrammen, vlaggen van administratieve eenheden van landen, en historische vlaggen

 Tijdlijn
Tijdlijnen
Vexillologie